017  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hoher List, presso Daun, in Germania